Der Santaizi Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. April 2017 in Taipeh stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 66 kB)

2017
ATP Challenger Tour 2017